Mexican War Pictures – film del 1913 prodotto dalla Lubin Manufacturing Company
Mexican War Pictures – film del 1913 prodotto da William A. Brady